Турнир Finlandia Trophy 2015 года — двадцатый международный турнир по фигурному катанию «Finlandia Trophy», который состоялся в финском городе Эспоо на льду Барона Арены с 8 по 11 октября 2015 года. Соревнования прошли в мужском и женском одиночном катании и танцах на льду, а также среди команд синхронного фигурного катания. Турнир среди спортивных пар в этом году (как и последние годы) не планировался. Турнир в Финляндии входит в ежегодную серию Челленджер.

Результаты

Мужчины 

WD = фигуристы снялись с соревнований.

Женщины

Танцы на льду

Синхроное фигурное катание

Примечания

Ссылки 
 Результаты

2015 год в фигурном катании
Finlandia Trophy
Фигурное катание в сезоне 2015/2016
Октябрь 2015 года
Спорт в Финляндии в 2015 году